En faryngal frikativa kan syfta på:

 Tonlös faryngal frikativa – ett tonlöst konsonant språkljud, tecknas med IPA-tecken 
 Tonande faryngal frikativa – ett tonande konsonant språkljud, tecknas med IPA-tecken .

Se även
 Faryngal konsonant
 Frikativa

Konsonantljud